Берна́р Фарси́ (; род. 17 марта 1949) — французский комедийный актёр. Известен по серии фильмов «Такси», где играл комиссара, а в пятой части мэра Жибера. Также Фарси играл в фильме «Братство волка».

Биография 
Родился 17 марта 1949 года. 

Учился в Консерватории драматического искусства в Лионе. Окончил театральную школу в Реймсе, после чего переехал в Париж. Играл в театре в Монпарнасе; после знакомства с Домиником Беснеаром 1983 году исполнил первую роль в полнометражном фильме «Луна в сточной канаве».

До середины 1990-х годов играл преимущественно роли второго плана; после успеха в фильме «Такси» сменил амплуа актёра комедийных ролей. Успешной для Фарси была роль Шарля де Голля, которую он воплотил в кино в 2006 году в фильме "Великий Шарль" (Le grand Charles).

Фильмография 
  — Наполеон и Жозефина, или Власть желаний / Joséphine ou la comédie des ambitions
  — Источник воды / Le point d’eau
  — Луна в сточной канаве / La lune dans le caniveau — Иисус
  — Человек-женщина / Femmes de personne — Бруно
  — Наша история / Notre histoire — Фарид
  — Шаг в тень / Marche à l’ombre — мсье Кристиан
  — Родственные связи / Lien de parenté — Люсьен Донати
  — Вечернее платье / Tenue de soirée
 1987 — Одиночка / Le Solitair
 1988 — Не будите спящего полицейского / Ne Reveillez Pas Un Flic Qui Dort
 1998 — Такси / Taxi — Комиссар Жибер
 2000 — Такси 2 / Taxi 2 — Комиссар Жибер 
 2001 — Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» / Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre — Краснобород
 2001 — Братство волка / Le Pacte des loups — интендант Лаффон
 2003 — Такси 3 / Taxi 3 — Комиссар Жибер
 2007 — Такси 4 / Taxi 4 — Комиссар Жибер
 2009 — Злодей / Le Vilain
 2018 — Такси 5 / Taxi 5 — Мэр Марселя и Экс-Комиссар Жибер

Ссылки 
 Бернар Фарси в базе IMDB 
 Профиль актера на сайте Kinopoisk.ru 
 Материалы французской википедии